PHR est un sigle correspondant à :
 Presse hebdomadaire régionale ;
 Promotion honneur régionale, une division amateur de football en France, qui correspond en général à la Division 8 ;
 , une ONG ;
 Plan horizontal réglable, parfois appelé « Trim » (THS : Trimmable Horizontal Stabilizer en anglais), surface horizontale mobile d'une queue d'avion, utilisée pour le stabiliser en palier, en montée ou en descente sans action sur les gouvernes de profondeur ;
 Parts per hundred of rubber, ou parts per hundred of resin, respectivement parties pour cent de caoutchouc ou parties pour cent de résine, une unité de mesure utilisée en formulation à propos du nombre de parties d'un constituant (appelé aussi ingrédient) pour cent parties de polymère, en masse. Les équivalents en français sont respectivement pce (ou pcc) et pcr.

Sigle de 3 caractères